Єлове — назва топонімів

Єлове — селище, Гусєвський район, Калінінградська область
 Єлово — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Єлово — село, Ярський район, Удмуртія
 Єлове — присілок, Тайшетський район, Іркутська область
 Єлове — озеро, Туруханський район, Красноярський край

Єлове — поселення , община Радече, Савинський регіон

Див. також 
 Єлова